Il compleanno (The Birthday Party) – opera teatrale del 1958 di Harold Pinter
Il compleanno (Födelsedagen) – film del 2000 diretto da Richard Hobert
Madadayo - Il compleanno (Madadayo) – film del 1993 diretto da Akira Kurosawa
Il compleanno – singolo del 2008 di Nino D'Angelo
Il compleanno – film del 2009 diretto da Marco Filiberti